Audiovisual Sport, empresa encarregada dels drets de televisió de la Lliga espanyola de futbol
 Audiovisuals de Sarrià, empresa discogràfica amb seu a Barcelona
 AVS Catalunya (de l'acrònim en castellà Asociación Vivienda y Suelo), associació de promotors d'habitatge social de Catalunya
 Europa AVS (de l'acrònim en anglès AudioVisual Service), servei de notícies de la Unió Europea
 Alpenverein Südtirol, club alpí del Tirol del Sud, a Itàlia
 American Vacuum Society, associació científica especialitzada en física dels materials dels Estats Units
 American Viola Society, associació dels especialistes en viola dels Estats Units
 Assegurança de Vellesa i Supervivència, règim principal de seguretat social de Suïssa
 AVS-36 Simonov (de l'acrònim en rus Автоматическая Винтовка Симонова transliterat Avtomatitxeskaia Vintovka Simonova), fusell metrallador fabricat a la Unió Soviètica
 A Vampyre Story, videojoc d'aventures per a Microsoft Windows
 Nintendo AVS (de l'acrònim en anglès Advanced Video System), consola de joc fabricada per Nintendo
 AVSBus (de l'acrònim en anglès Adaptive Voltage Scaling), bus que permet el control digital de fonts d'alimentació
 Alexa Voice Service, servei que permet a les aplicacions informàtiques treballar amb Alexa d'Amazon
 Address Verification Service, servei per a identificar el propietari d'una targeta de crèdit
 Sistema d'identificació de l'edat (del seu nom en anglès Age Verification System), sistema de control de l'edat dels usuaris de continguts digitals
 Audio Video Standard, còdec de compressió de dades de vídeo i àudio desenvolupat a la Xina
 Antivirus (del seu nom en anglès Anti-Virus Software), programa informàtic utilitzat per a prevenir, detectar i eliminar virus informàtics
 Active Virus Shield, antivirus gratuït desenvolupat per AOL
 AviSynth, programa lliure per a Windows que permet compartir vídeo digital entre programes
 Advanced Visualization Studio, connector de Winamp per a visualització musical
 AVŚ també és l'abreviatura de la recensió Śaunakīya de l'Atharvaveda, llibre sagrat de l'hinduisme
 Avs també és l'abreviatura popular dels Colorado Avalanche, equip d'hoquei sobre gel de Denver, als Estats Units
 avs també és el codi ISO 639-3 de l'aushiri, llengua zaparoana extingida que es parlava al Perú